Али Алиярич (; 1896 год, Биелина – 8 марта 1922 года, Загреб) – югославский рабочий и коммунист, убивший 21 июля 1921 года министра внутренних дел Югославии Милорада Драшковича.

Биография 
Али Алиярич родился в 1896 году в Биелине в бедной боснийской семье. В 16 лет выучился на плотника. Тогда же начал участвовать в профсоюзном движении.

В годы Первой Мировой войны был мобилизован в армию.

В 1919 году Алиярич вступил в Союз коммунистов Югославии. В 1921 году стал членом леворадикальной террористической организации – «Црвена Правда» (Красное правосудие). Следует отметить, что «Црвена Правда» не подчинялась югославской компартии.

21 июля 1921 году Али Алиярич в хорватском городе Делнице по заданию «Црвена Правды» убил министра внутренних дел Югославии Милорада Драшковича, который в декабре 1920 года своим указом запретил вести коммунистическую пропаганду и организовывать забастовки. Убийство Милорада Драшковича было первым политическим убийством, совершенным в Королевстве Югославия.

После этого «Црвена Правда» была быстро разгромлена королевской полицией, а Али Алиярич был приговорен к смертной казни и казнен 8 марта 1922 года в Загребе. После смерти Алиярича югославские коммунисты провели большую политическую демонстрацию в Загребе.

Память 
В социалистической Югославии именем Али Алиярича были названы улицы в Биелине и Белграде. Обе улицы после распада Югославии были переименованы. Причем улицу в Белграде переименовали в честь Милорада Драшковича.

Имя Али Алиярича носила школа в Сараево, а также Центр профессионально-технического образования машиностроения и электротехники в Биелине.

В 1974 году в Югославии был снят телефильм о деле Али Алиярича – «Почему стрелял Али Алиярич» ().

Литература 
 Војна енциклопедија (књига прва). Београд, 1970. година

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1896 году
Умершие в 1922 году
Родившиеся в Биелине
Умершие в Загребе
Казнённые революционеры
Казнённые в 1922 году
Коммунисты Боснии и Герцеговины
Члены Союза коммунистов Югославии
Революционеры Югославии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)